Янь Цзи і Чжен Цзє були чинними чемпіонками, але цього разу Чжен вирішила не брати участі.
Янь грала в парі з Тетяною Перебийніс, і вони виграли титул, перемігши у фіналі пару Чжань Юнжань і Chia-jung Chuang з рахунком 6–4, 6–7(3–7), 10–6.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Draw 

2008
Internationaux de Strasbourg
2008 у французькому спорті